Потайнуха — топоним (тип: гидроним) в России, распространён на Алтае.

 Потайнуха — река, Алтайский край, координаты 51°26' с. ш. 84°08' в. д..
 Потайнуха, более известна как Каракол (приток Ануя) — река, Республика Алтай, координаты 51°17' с. ш. 84°31' в. д..
 Потайнуха — озеро, Республика Алтай, координаты 51°13' с. ш. 84°28' в. д..

Примечания